

Astronomia 
 Toro di Poniatowski – costellazione creata nel 1777 dall'abate Martin Poczobut di Vilnius

Famiglie 
 Poniatowski – famiglia nobile polacca

Persone 
 Andrzej Poniatowski – nobile e generale polacco naturalizzato austriaco
 Giuseppe Luci Poniatowski – diplomatico, compositore, tenore e librettista italiano 
 Józef Antoni Poniatowski – generale polacco, maresciallo dell'Impero con Napoleone Bonaparte
 Kazimierz Poniatowski – nobile e generale polacco
 Michał Jerzy Poniatowski – nobile e arcivescovo cattolico polacco, primate di Polonia
 Stanislao II Augusto Poniatowski – ultimo re di Polonia e granduca di Lituania
 Stanisław Poniatowski – nobile polacco, generale tra le file dell'esercito del regno di Svezia durante la Grande guerra del Nord
 Stanisław Poniatowski – nobile e politico polacco, Gran Tesoriere della Lituania

Pagine correlate 
 Poniatowska